Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate  — видеоигра из серии Castlevania, которая является прямым продолжением перезагрузки франшизы под названием Castlevania: Lords of Shadow.

Обновленная версия игры под названием Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate HD была выпущена 25 октября 2013 года для Xbox 360 в Xbox Live Arcade, 29 октября 2013 года для PlayStation 3 в PlayStation Network и 27 марта 2014 года для Microsoft Windows через Steam.

Игровой процесс 
Игрок исполняет роль Габриэля Бельмонта, его сына Тревора Бельмонта, внука Саймона Бельмонта (сына Тревора) и Алукарда. Mirror of Fate — это приключенческая игра в жанре экшн.

В случае с Тревором и Алукардом, как и в первой Lords of Shadows, их основное оружие (Боевой Крест и Темная Боль соответственно) может быть улучшено на протяжении всего сюжета, хотя их можно улучшить только один раз. За исключением Габриэля, три играбельных персонажа обладают уникальными магическими способностями. Вторичное оружие в Mirror of Fate — это специальное оружие, питаемое Сердцами. Они активируются нажатием кнопки «А».

Сюжет 
Саймон (озвученный Алеком Ньюманом) — сын Тревора (озвученный Ричардом Мэдденом) и Сифы Белмонт. В возрасте шести лет он лишился семьи: отец отправился на поиски Дракулы (озвучен Робертом Карлайлом), окончившимися его смертью, а мать была убита слугами Князя Тьмы. Одинокий, неудержимый и мстительный, Саймон был найден и воспитан горным народом, став могучим воином. Спустя годы, натренированный, Саймон отправляется в логово Дракулы, чтобы отомстить ему. И на этом пути он находит неожиданную помощь в лице вампира Алукарда, преследующего собственную цель. 

Совместными усилиями Саймон и Алукард смогли нанести Дракуле поражение и убить его, но Алукард подозревает, что борьба с Князем Тьмы еще не окончена.

Параллельно история раскрывает судьбу Тревора Бельмонта на его пути в поисках Дракулы. Движимый желанием отомстить кровопийце за судьбу матери, Тревор сталкивается в бою с Дракулой, не ведающим, что его противник - его собственный сын, рожденный в тайне от отца. Сражение между отцом и сыном заканчивается гибелью Тревора, и лишь тогда Дракула (в прошлом Габриэль Бельмонт) узнал правду о своем противнике и в отчаянии пытался спасти, в результате похоронив в гробу в своем замке. Это событие стало концом Тревора Бельмонта и рождением Алукарда - вампира, поклявшегося противостоять отцу в его разрушительной войне с человечеством.

Разработка 
Mirror of Fate была анонсирована в мае 2012 года для Nintendo 3DS как игра в жанре action-adventure, которая выйдет 5 марта 2013 года в Северной Америке и 8 марта 2013 года в Европе. По словам продюсера Дэвида Кокса, команда разработчиков позже разработала Castlevania: Lords of Shadow — Mirror of Fate в HD и адаптировала его для Nintendo 3DS . Эта версия Mirror of Fate была отложена, потому что в MercurySteam не были довольны некоторыми его элементами.

Отзывы 
 Игра получила неоднозначные отзывы: 72/100 на сайте Metacritic для Nintendo 3DS. Питер Браун из GameSpot дал игре 7 из 10, похвалив визуальные эффекты и боевую систему, критикуя легкую сложность игры и предсказуемую историю. Колин Мориарти из IGN поставил игре 4,7 из 10, заключив, что в ней был «акцент на фрагментированной разведке и неглубоком продвижении».

Заметки

Примечания

Ссылки 
 

Castlevania
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Xbox 360
Игры для Windows
Компьютерные игры с псевдотрёхмерной графикой
Продолжения компьютерных игр
Приквелы компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в Испании
Игры для PlayStation Network
Игры для PlayStation 3
Игры для Nintendo 3DS
Компьютерные игры в жанре тёмное фэнтези
Action-adventure
Компьютерные игры 2013 года
Сайд-скроллеры